Pentagon (zgrada) - sjedište Ministarstva obrane SAD-a
Peterokut - geometrijski lik